

Codici 
 hun – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua ungherese
 HUN – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Ungheria

Geografia
 Hun  – città della Libia, capoluogo del distretto di Giofra

Musica
 Hun  – strumento musicale coreano (flauto in terracotta, analogo all'ocarina)